Colo kan syfta på följande:

 Colo (gorilla), den första gorilla som föddes i fångenskap

Geografi

Indonesien 

 Colo, Indonesien, by, Jawa Tengah,

USA 

 Colo (ort), Iowa, Story County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar